Ды́ма (в верховье Романовка, в низовье Дымка) — река в Сафоновском районе Смоленской области России. Левый приток Днепра.

Длина — 33 км. Площадь бассейна — 301 км².

Характеристика 
Типичная малая равнинная река со спокойным течением. Русло имеет извилистое, особенно в среднем и нижнем течениях, в верхнем — узкое. Водный режим реки, как и у Днепра определяется низкой летней меженью с периодическими летними паводками. Весеннее половодье обычно выражено слабо.

Исток в лесном массиве у урочища Дымское южнее железнодорожной станции Алфёрово на линии Москва-Минск, в юго-восточной части Сафоновской возвышенности. Протекает в междуречье трёх более крупных рек: Днепра, Вязьмы и Осьмы.

Направление течения: запад, северо-запад. Берёт начало под названием «Романовка». Пройдя через Бессоново и впав в озеро Стоячее меняет название на «Дыма». Под этим названием река протекает через крупный населённый пункт — Издешково. Приняв справа приток, реку Дымица, река снова меняет название на «Дымка». Западнее дер. Немцово расположен небольшой порог искусственного происхождения (бывший мост).

Устье напротив деревни Крюково Сафоновского района. Пересекает автомагистраль М1 «Беларусь» у деревни Истомино Сафоновского района.

Все крупные притоки впадают в реку справа, это реки Столбовка, Гжелка и Дымица.

Гидроним 
}.

По другой версии «Дыма» является гидронимом балтского происхождения, как и многие соседние реки в Смоленской области. Согласно этой теории, гидроним реки можно перевести как название-характеристику: «тёмная».

Исторические сведения 

В старину Дыма, возможно, как и соседняя Вязьма, составляла часть пути, связывавшего при помощи волоков верховья Волги, Оки и Днепра. Причём через последний, притоком которого Дыма и является, проходил знаменитый торговый путь «из варяг в греки». Одна из версий происхождения названия города Смоленска, стоящего на этой реке, упоминает этот путь, и рассказывает о том, что его жители занимались смолокурением — вагонкой смолы из хвойных деревьев. Основной продукт смолокурения — смола — шёл на смоление лодок с целью придать им бо́льшую прочность, сохранить от рассыхания и гниения. Строительству лодок и тесно связанному с ним производству смолы благоприятствовали подступающие к городу сосновые леса. Люди, проживавшие в местности, где основным продуктом производства была смола, получили коллективное прозвище — смоляне, а их основной центр поселения стал именоваться Смоленском. Подобного рода профессиональные группы людей размещались и в других местах, прилегающих к Смоленску. Таким образом можно предложить, что наименования реки «Дыма» и «Дымка», а также реки «Дымица» образованы именно от русских слов, и восходят они к давним временам, когда жившие на берегах реки славяне-кривичи растапливали смолу на кострах, от которых шёл дым, стоявший над рекой.

Примечания 

Притоки Днепра
Реки Сафоновского района